Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Artois. Ce nom apparaît sur les registres de la Marine britannique avec la capture de la frégate française Artois :

 , une frégate de cinquième rang de 40 canons, capturée aux Français en 1780 et vendue en 1786.
 , une frégate de cinquième rang de 38 canons, lancée en 1794, elle fait naufrage en 1797.

Nom de bateau de la Royal Navy